Synagoga w Turku – synagoga znajdująca się w Turku w Polsce
 Synagoga w Turku – synagoga znajdująca się w Turku w Finlandii